Krien ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Krien, Gemeinde Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Krien (Gemeinde Atzesberg), Ortschaft von Atzesberg im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Krien (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Krien (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Amt Krien, ehemalige Verwaltungseinheit in Mecklenburg-Vorpommern
 Krzynia Dorf in der Landgemeinde Dębnica Kaszubska, Powiat Słupski, Polen

Krien ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Krien (* 1975), deutsche Schriftstellerin
 Ferdinand Krien (1850–1924), deutscher Generalkonsul
 Paul Krien (1873–1935), deutscher Kameramann, Spezialgebiet Natur- und Wildaufnahmen
 Werner Krien (1912–1975), deutscher Kameramann